À l’Olympia — второй концертный альбом канадской певицы Селин Дион, выпущенный 14 ноября 1994 года.

В дискографии певицы À l’Olympia — 16-й по счету альбом на французском языке и 19-й в общей сложности. Диск был записан на двух аншлаговых концертах, прошедших в парижской «Олимпии». Объём продаж альбома составил 2 миллиона копий по всему миру, в том числе 1 млн только в Европе. В Канаде и во Франции альбом стал платиновым.

Список композиций 

Концертные альбомы Селин Дион
Концертные альбомы 1994 года
Концертные альбомы Columbia Records
Концертные альбомы Epic Records